Се́льское поселе́ние «Зареченское» — муниципальное образование в Нерчинском районе Забайкальского края Российской Федерации.

Административный центр — посёлок Заречный.

История 
Статус и границы сельского поселения установлены Законом Читинской области от 19 мая 2004 года «Об установлении границ, наименований вновь образованных муниципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения в Читинской области».

Закон Забайкальского края от 25 декабря 2013 года № 922-ЗЗК «О преобразовании и создании некоторых населенных пунктов Забайкальского края»:

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Нерчинского района
Сельские поселения Забайкальского края